Indiase junglekraai
 Oostelijke junglekraai